Woudrichem (gemeente), een voormalige Nederlandse gemeente
 Woudrichem (plaats), een Nederlandse vestingstad in de Noord-Brabantse gemeente Altena